Franciaország
Sarry, település Marne megyében
Sarry, település Saône-et-Loire megyében
Sarry, település Yonne megyében